Кёц:

 Кёц — коммуна в Германии.
 Кёц — река в Германии.